Бундеслига 1970—1971 — 8-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Чемпионом ФРГ второй раз подряд стала мёнхенгладбахская «Боруссия».

Краткий обзор 
Высший дивизион по итогам первенства покинули «Кикерс» из Оффенбаха и 
«Рот-Вайсс» из Эссена.

Турнирная таблица 

1 «Бавария» стала обладателем Кубка ФРГ 1970—1971 и квалифицировался в Кубок обладателей кубков, как победитель. В Кубок УЕФА квалифицировался финалист кубка — «Кёльн».

Результаты матчей 

Источник: www.dfb.de
1 Матч «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Вердер», состоявшийся в 27 туре 3 апреля 1971 года, был остановлен на 88-й минуте игры при счёте 1:1 из-за сломанной штанги у одних из ворот. Так как хозяева не смогли произвести замену, им было засчитано техническое поражение со счётом 0:2.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1970/71  

Германия
Германия
1970/1971
Спорт в Германии в 1970 году
Спорт в Германии в 1971 году